Roubík může být:

 roubík – jednoduché zařízení, které se používá pro ucpání úst buď za účelem znemožnění verbální komunikace, či v některých dalších případech k celkovému uzavření úst

příjmení
 František Roubík (1890–1974) – český historik a archivář
 Jaroslav Roubík (* 1977) – český hokejový útočník
 Jindřich Roubík z Hlavatec (†1477) – český válečník
 Jiří Roubík (* 1974) – český architekt a politik
 Václav Roubík (1872–???) – rakousko-uherský, český a československý státní úředník a politik